

Geografia 
 Tobar – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Armando Tobar – calciatore cileno
 Miguel Antonio Caro Tobar – scrittore e politico colombiano
 Tommy Tobar – calciatore colombiano